Stille kan syfta på:

Efternamn

 Albert Stille (1814–1893), svensk instrumentmakare och företagare
 Arthur Stille (1863–1922), svensk historiker
 Arvid Stille (1888–1970). svensk arkitekt
 Dag Stille
 Giles Stille (född 1958), brittisk fotbollstränare
 Gisela Stille
 Hans Stille (1876–1966), tysk geolog
 Ingvil Stille
 Jan-Fredrik Stille
 John Kenneth Stille (1930–1989), amerikansk kemist
 Max Stille (1853–1906), son till Albert Stille, svensk instrumentmakare och företagare
 Olof Persson Stille, svensk emigrant till USA på 1600-talet

Annat
Stille AB

Externa länkar
 Brukswikin: Stille

Svenska efternamn